Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. (connue sous le nom d'AGS) est une société italienne dont le siège est à Pero, (MI). La société développe des produits, des solutions et des services innovants pour les secteurs de l'assurance, de la banque, de la fabrication, des télécommunications et des médias. Fondée en 1998 sous forme de SARL par Bruno et Oscar Padrin, elle est aujourd'hui dirigée par ses fils Oscar et Stefano, respectivement président-directeur général et directeur général [1]. En 2004, elle a pris la forme juridique d'une société par actions.

Histoire 
À sa création, l'entreprise offrait exclusivement des services de conseil en TI. Avec une série d'acquisitions de petites et moyennes entreprises spécialisées telles que Sibank srl, Exis srl, Open Technology Experts srl et Iale srl, AGS opère principalement dans le secteur de l'assurance et de la banque.

Selon le classement "TOP100 Logiciels et services informatiques en Italie 2019-2020" établi par le site Web Data Manager, AGS se classe  et  dans celui des "Résultats des logiciels et services informatiques dans le secteur de la finance 2020.

Elle est à la  place du classement "Italy's Best Employers 2022" consacré aux meilleures entreprises opérationnelles du secteur "Internet, IT et télécommunications".

En 2017, AGS a commencé à diversifier son offre en proposant des projets destinés à l'Industrie 4.0 et en développant des solutions d'Intelligence Artificielle, objet de publications scientifiques.

En 2019, elle a acquis la majorité des participations d' ELKAR et Plastidite, deux sociétés spécialisées dans le secteur du PMMA coulé et des plastiques, pour la production de panneaux Materica utilisés dans le réaménagement immobilier et l'efficacité énergétique.

En novembre 2019, AGS a confirmé un protocole d'accord avec Huawei pour la création de solutions d'Intelligence Artificielle destinées aux entreprises. Suit le lancement sur le marché européen d'AGS IdeaHub, un produit Huawei doté d'intelligence artificielle et d'applications AGS.

En mai 2020, il a acquis Trend S.r.l., une entreprise spécialisée dans la transformation, la construction et la vente de produits en plastique à partir de laquelle il a commencé la production de panneaux Materica pour la construction.

À partir de 2020, AGS Real Estate Division opérera en tant que General Contractor en partenariat exclusif avec l’enterprise historique de construction Pessina Costruzioni S.p.A., dont elle acquiert le contrôle total en septembre 2021.

Structure
AGS a des bureaux à Pero (Milan) et à Rome. Ses usines de production sont situées à Valmadrera (LC), San Dorligo della Valle (TS) et Albano Sant'Alessandro (BG).

Secteurs
L'entreprise intervient dans plusieurs secteurs:
 Automatisation
 Chimie
 Construction
 Électronique
 Informatique

Marques
L'entreprise produit divers articles et systèmes regroupés sous 7 marques principales pour l'Industrie, l'Immobilier et le Smart living
 AGS Real Estate (réaménagement immobilier et efficacité énergétique)
 CP7 (conversational platform  génération pour ordinateur, mobile, IdeaHub, site Web)
 Decowin (portes, fenêtres, bâtis)
 MAGS (porteur magnetique alimenté par batteries)
 Materica (panneaux Azanite® un Solid Surface pour façades ventilées)
 Materics Glass (PMMA, PMMA verte, placques acryliques pour meubles et design)
 UVC-O3 Sterilizer (systèmes de stérilisation pour l'environnement et les objets)

Noter

Liens externes 
 Site officie

Entreprise fondée en 1998
Informatique